Kriegel ist der Familienname folgender Personen: 

 Annie Kriegel (1926–1995), französische Historikerin und Ex-Kommunistin 
 Benjamin Kriegel (* 1988), deutscher Koch
 František Kriegel (1908–1979), Politiker in der Tschechoslowakei
 Franziska Kriegel (* 1988), deutsche Fußballspielerin
 Hans-Peter Kriegel (* 1948), deutscher Informatiker und Hochschullehrer
 Helmut Kriegel (* 1923), deutscher Gewerkschafter (FDGB)
 Martin Kriegel (Ingenieur) (* 1975), deutscher Ingenieur, Leiter des Hermann-Rietschel-Instituts an der Technischen Universität Berlin 
 Martin Kriegel (Mediziner) (* 1974), deutscher Mediziner
 Volker Kriegel (1943–2003), deutscher Jazzmusiker, Zeichner und Schriftsteller
 Willy Kriegel (1901–1966), deutscher Maler